Miejscowości w USA:
 Sodus – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Sodus – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
Gminy w USA:
 Sodus (ang. Sodus Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Sodus (ang. Sodus Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Sodus (ang. Sodus Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne